Komornicy – powieść Władysława Orkana
 Komornicy – amerykański film